Boeslunde (plaats), plaats in Denemarken
 Boeslunde (parochie), parochie in Denemarken